Osoby o tym nazwisku:
 Trifon Szewałdin – radziecki dowódca wojskowy
 Wiktor Szewałdin – litewski inżynier-energetyk